La Coppa dei Campioni 1981-1982, ventisettesima edizione del torneo, vede la partecipazione di 33 squadre. Il torneo venne vinto per la prima volta dall'Aston Villa, che sconfisse in finale il .

La competizione fu vinta - per la quinta volta nella sua storia, dopo il Real Madrid nel 1955-56, l'Inter nel 1963-64, il Celtic Glasgow nel 1966-67 ed il Nottingham Forest nel 1978-79 - da una squadra esordiente nella manifestazione, l'Aston Villa.

Risultati

Tabellone

Turno preliminare

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica cannonieri

}

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1982
 Supercoppa UEFA 1982
 Coppa delle Coppe 1981-1982
 Coppa UEFA 1981-1982

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Edizioni della Coppa dei Campioni